Alexander (grec. Αλέξανδρος, Aléxandros) este un nume de familie sau prenume masculin
care poate însemna

 în limba , dar se poate referi și la

Zile onomastice 

 26 februarie, 3 mai, 10 iulie

Prenumele unor persoane cunoscute 

Alexander Agricola - 
Rudolf Alexander Agricola - 
Alexander Abusch - 
Alexander Bălănescu - 
Alexander Brailowsky - 
Alexander Czoppelt - 
Alexander Dubček - 
Alexander Edler von Daniels - 
Alexander Falconer - 
Alexander Fleming - 
Alexander Friedman - 
Alexander Hamilton - 
Alexander Hausvater - 
Alexander von Humboldt - 
Alexander Kazbegi - 
Alexander Khalifman - 
Alexander Khasinau - 
Alexander Kielland - 
Alexander Koenig - 
Alexander Korda - 
Alexander Graf Lambsdorff - 
Alexander Löhr - 
Alexander Mahone - 
Alexander McCall Smith - 
Alexander Nuno Alvaro - 
Alexander Parvus - 
Alexander Radwan - 
Alexandre Revcolevschi - 
Alexander de Roo - 
Alexandru Sever - 
Alexander Sherlock - 
Alexander Schmorell - 
Alexander Shirvanzade - 
Aleksandr Soljenițîn - 
Alexander Ștefanski - 
Alexander Stubb - 
Alexander Supan - 
Alexander Ternovits - 
Alexander Tietz - 
Alexander Todd - 
Alexander Tollmann - 
Alexandr Vertinski - 
Alexander Wurz - 
Alexander Zach - 
Alexander Zickler

Nume de familie 

Bernát Alexander - 
Brandy Alexander - 
Harold Alexander - 
Jason Alexander - 
Karl Alexander Müller - 
Lloyd Alexander - 
Mark Alexander Abrams

Vezi și 

 Alexandru (dezambiguizare)
 Comitatul Alexander (dezambiguizare)
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine